Räumer bezeichnet:
 Reibahle, Werkzeug zur Nachbearbeitung von Bohrungen
 Kettenräumer, in Kläranlagen
 Räumer S, Minenräumfahrzeug 
 Räumerzahn, Teil der Säge

Siehe auch:
 Reumer